Расстрел голодного марша в Детройте ( — «голодный марш Форда»,  — «резня Форда») произошёл 7 марта 1932 года во время Великой депрессии, когда голодающие сокращённые рабочие завода Ford вышли на улицы с экономическими требованиями. Полиция и вооружённые службы Генри Форда открыли огонь по рабочим, в результате четверо были убиты, более шестидесяти человек ранены (один из них умер от полученных ранений спустя три месяца). Около 25 полицейских получили ранения, вызванные камнями и другими предметами. «New York Times» писала, что «улицы были залиты кровью».

После расстрела демонстрации рабочие были подвергнуты репрессиям, раненые в больницах были арестованы, неугодных увольняли с работы.

В 1992 году на могилах убитых рабочих были установлены надгробия с высеченными словами:

Он отдал свою жизнь за профсоюз.

См. также 
 Бонусная Армия

Примечания

Ссылки 
 The Ford Hunger March of 1932
 Форд и профсоюзы: Часть I Осада

Великая депрессия
Расстрелы демонстраций в США
Акции протеста в США
Марши протеста
События 7 марта
Март 1932 года
1932 год в Мичигане
События в Детройте
Ford
Голод в США